O nome Iselle foi dado a quatro ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste:

 Furacão Iselle (1984) - furacão de categoria 4 a oeste da costa pacífica do México. Sem danos.
 Furacão Iselle (1990) - furacão de categoria 3 a oeste da costa pacífica do México. Sem danos.
 Tempestade tropical Iselle (2002) - tempestade tropical que trouxe chuvas torrenciais para a península da Baixa Califórnia. Sem danos.
 Tempestade tropical Iselle (2008) - tempestade tropical a oeste da costa pacífica do México. Sem danos.

Desambiguação